Mascaró (arquitectura)
 Mascaró de proa, figura decorativa del front dels vaixells
 Topònims:
 Rasa de Mascaró, torrent afluent per la dreta de la Riera de Barrina (Bages)
 Can Mascaró (Solsona), masia de Solsona a la comarca del Solsonès
 Mas Mascaró (Santa Oliva), mas del municipi de Santa Oliva a la comarca del Baix Penedès
 Llau de Mascaró, barranc de Castell de Mur, Pallars Jussà
 La Roca d'en Mascaró, muntanya de Canet d'Adri a la comarca del Gironès
 Serrat de Mascaró, serra del Pont de Bar a la comarca de l'Alt Urgell
 Solana de Mascaró, solana de Castell de Mur, al Pallars Jussà
 Biografies:
 Joan Mascaró, diversos personatges
 Joana Lluïsa Mascaró Melià (Alaior, 1959), política menorquina del PSM
 Josep Mascaró, diversos personatges
 Miquel Mascaró Oliver (Llucmajor, 1966), informàtic mallorquí especialista en síntesi d'imatges i animació
 Roberto Mascaró (Montevideo, 1948), poeta i traductor uruguaià resident a Europa
 Violant Mascaró i López (Badalona, 1967), tècnic superior de l'administració de la Generalitat de Catalunya